William Rose peut désigner :
 William Rose (1861-1937), joueur de football international anglais ;
 William Cumming Rose (1887-1985), nutritionniste américain ; 
 William Rose (né en 1909), affichiste américain ;
 William Rose (1918-1987), scénariste américain ;
 le vrai nom du chanteur Axl Rose (né en 1962).